Grinberg
 Aharon-Ja’akow Grinberg – izraelski polityk
 Anouk Grinberg – francuska aktorka
 Daniel Grinberg – polski historyk
 Maria Grinberg – polska historyk
 Marija Grinberg – rosyjska pianistka
 Uri-Cewi Grinberg – izraelski polityk